In den olympischen Sportarten werden Wettbewerbe bei den Olympischen Sommer- und Winterspielen sowie bei den Olympischen Jugendspielen ausgetragen. Anzahl und Art werden vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zu den jeweiligen Spielen festgelegt. Die Anzahl der Sportarten kann von Olympischen Spielen zu Olympischen Spielen schwanken. Auch die Unterteilungen und die Wettbewerbe einer Sportart werden oftmals geändert. Für jede olympische Sportart ist ein vom IOC anerkannter internationaler Sportverband verantwortlich, dabei vertreten einige Verbände mehrere Sportarten. Viele Sportarten können in einzelnen Disziplinen unterteilt werden (z. B.: 100-Meter-Lauf und Weitsprung gehören beide zur Leichtathletik).

Zurzeit sind bei den Sommerspielen 41 Sportarten aus 28 Verbänden, bei den Winterspielen 15 Sportarten aus 7 Verbänden zugelassen. (Stand: Februar 2016) Bei den kleineren Olympischen Jugend-Sommerspielen sind aktuell 26 Sportarten aus 26 Verbänden, bei den Jugend-Winterspielen sind 16 Sportarten aus 8 Verbänden zugelassen.

Olympische Sportarten bei den Spielen der Antike

Veränderungen im olympischen Sport 
Während des letzten Jahrhunderts haben sich viele olympische Sportarten verändert. Hinzu kommt, dass das IOC die maximale Anzahl an Sportarten bei den Sommerspielen auf 28 festgesetzt hat.

Die einzigen Sommersportarten, die seit Beginn immer olympisch waren, sind Leichtathletik, Schwimmsport, Radsport, Fechten und Kunstturnen. Von den Wintersportarten trifft dies auf Skisport (nordische Kombination), Eisschnelllauf/Eiskunstlauf und Eishockey zu. Eiskunstlauf und Eishockey waren vor der Einführung der Olympischen Winterspiele 1924 Teil der Olympischen Sommerspiele.

Bei vielen Olympischen Spielen im 20. Jahrhundert wurden Demonstrationssportarten vorgeführt, um den Zuschauern zu zeigen, welcher Sport in dem jeweiligen Gastgeberland populär ist. Die Wettkämpfe und Siegeszeremonien waren sehr ähnlich zu den offiziellen Sportarten, mit dem Unterschied, dass die Medaillen nicht im Medaillenspiegel gewertet wurden. Einige dieser Demonstrationssportarten (z. B. Baseball und Curling) wurden später wegen ihrer Beliebtheit zum olympischen Programm hinzugefügt. Im Jahr 1989 entschied sich das IOC dazu, Demonstrationssportarten nach den Olympischen Spielen 1992 zu streichen. Die einzige Ausnahme wurde dabei 2008 in Peking gemacht, wo die Veranstalter die Erlaubnis bekamen, einen Wushu-Wettkampf zu veranstalten.

Während der Olympischen Spiele 1904 fanden einmalig Sportarten wie Sackhüpfen, Tabak-Weitspucken und Tonnenspringen statt.

Zwischen 1912 und 1948 waren auch die sogenannten Kunstwettbewerbe in den fünf Bereichen Architektur, Literatur, Musik, Malerei und Bildhauerei reguläre olympische Disziplinen, in denen auch Medaillen vergeben wurden.

Motorsportarten werden nicht in das Programm aufgenommen. In den ersten Jahren gab es 1908 jedoch einmal einen Motorboot-Wettbewerb, bis das IOC diesen abschaffte.

Neue olympische Sportarten sollen mindestens 7 Jahre vor Beginn der Spiele bestimmt werden.

Sportarten bei den Olympischen Spielen

Sommerspiele 
Die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit umfassten nur Wettbewerbe in 9 Sportarten. Seitdem ist die Zahl der Sportarten immer weiter gestiegen, sodass bei den Sommerspielen von 2000 bis 2008 28 Sportarten im Programm waren. Bei den Spielen 2012 in London verringerte sich die Zahl auf 26, weil Baseball und Softball vom IOC durch einen Beschluss im Jahr 2005 aus dem Programm genommen wurden, aber mit der Aussicht bald wieder ins Programm aufgenommen werden zu können. Dann stieg die Zahl der Sportarten gleich wieder auf 28 für die nachfolgenden Spiele von Rio, weil Golf und Rugby 2009 vom IOC wieder ins Programm aufgenommen worden war.

Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wird es einen neuen Rekord geben, da das IOC am 4. August 2016 beschloss, fünf Sportarten in das Programm aufzunehmen. Baseball und Softball werden wieder dabei sein, nachdem sie 2012 und 2016 nicht im olympischen Programm waren. Dazu werden Karate, Skateboard, Sportklettern und Surfen neu bei den Spielen als Sportarten dabei sein. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass der Gastgeber immer eine Sportart für die jeweiligen Spiele aussuchen darf.

Um eine Disziplin einzuführen, müssen mindestens 75 Länder und vier Kontinente diese Sportart ausüben.

Übersicht der Sportarten/Disziplinen

Demonstrationssportarten 
Die folgenden Sportarten/Disziplinen waren nicht Teil des offiziellen olympischen Programms, wurden aber als Demonstrationssportart bei den angegebenen Olympischen Spiele ausgetragen:

  American Football – 1904 • 1932
  Australian Football – 1956
  Automobilsport – 1900
  Ballonfahren – 1900
  Boule – 1900
  Bowling – 1988
    Budō – 1964
 Gaelic Football – 1904
  Glíma – 1912
  Hurling – 1904
  Kaatsen – 1928
  Korfball – 1920 • 1928
  Motorradsport – 1900
  Pesäpallo – 1952
  Rettungssport – 1900
  Rollhockey – 1992
  Savate – 1924
  Schwedische Heilgymnastik – 1948
  Segelflug – 1936
  Wasserski – 1972

Winterspiele 
Folgende Sportarten (und einzelne Disziplinen) werden bei den Winterspielen ausgetragen. Die Wintersportarten Eiskunstlaufen und Eishockey wurden zunächst bei Olympischen Sommerspielen ausgetragen, sind aber seit 1924 fester Bestandteil der Winterspiele. Die Tabelle hält sich an die vom IOC aufgeführten Sportarten und Disziplinen:

Übersicht Sportarten/Disziplinen

Demonstrationssportarten 
Die folgenden Sportarten/Disziplinen waren nicht Teil des offiziellen olympischen Programms, wurden aber als Demonstrationssportart bei den angegebenen Olympischen Spiele ausgetragen:

  Bandy – 1952
  Schlittenhunderennen – 1932
  Ski für Menschen mit Behinderung – 1984 • 1988
  Skiballett – 1988 • 1992
  Skijöring – 1928
  Speedski – 1992
  Stockschießen – 1936 • 1964
  Winter-Pentathlon – 1948

Sportarten bei den Olympischen Jugendspielen 
Bei den ersten Jugend-Sommerspielen in Singapur 2010 waren die Sportarten noch dieselben, wie bei den Olympischen Spielen, jedoch mit anderen Disziplinen und Wettbewerben bzw. mit einer eingeschränkten Anzahl. Für die ersten Jugend-Winterspielen in Innsbruck 2012 galt das gleiche.

Das Sportprogramm der Jugendspiele ist nach dem Geschmack der jugendlichen Athleten bzw. Publikum ausgerichtet und entwickelt sich immer mehr zum Testfeld für neue Sportarten/Disziplinen und Wettbewerbe für die "traditionellen" Spielen. So wurde bei dem Jugendspielenund 7er-Rugby früher ins olympische Programm aufgenommen als bei den Olympischen Spielen. 2021 werden in Tokio 2020 3x3-Basketball, Karate und Sportklettern zu der Gruppe von Sportarten hinzukommen, die vorher schon bei den Jugendspielen ausgetragen wurden.

Die Disziplinen Akrobatik, Beach-Handball, Breakdance, Futsal und Inline-Speedskating bei den Jugend-Sommerspielen und Skibergsteigen bei den Jugend-Winterspielen finden bei den "traditionellen" Spielen bisher keine Berücksichtigung.

Darüber hinaus gibt es bei den Jugendspielen eine große Anzahl von Mixed-Wettbewerben, bei denen Mädchen und Jungen gemeinsam als Team an den Start gehen. Bei den Olympischen Spielen ersetzten immer mehr Mixed-Wettbewerbe geschlechtsbezogene Wettbewerbe – was als weiterer Beleg angesehen werden kann, dass eine erfolgreiche Einführung einer Disziplin/eines Wettbewerbes bei den Jugendspielen eine Aufnahme ins olympische Programm der "traditionellen" Spielen haben kann.

In Innsbruck 2012 gab es zum ersten Mal eine Mixed-Staffel aus Skilanglauf und Biathlon im olympischen Sportprogramm – dieser Wettbewerb wurde aber bei den nächsten OlympischenJugend-Winterspielen in Lillehammer 2016 durch eine reine Biathlon Mixed-Staffel ersetzt.

Übersicht Sportarten/Disziplinen bei den Jugend-Sommerspiele

Übersicht Sportarten/Disziplinen bei den Jugend-Winterspielen

Anerkannte Sportarten/Sportverbände 
Die Verbände folgender Sportarten, die nicht bzw. nicht mehr Teil des Programmes der Olympischen Spiele sind, aber vom IOC anerkannt sind:

  American Football  
  Automobilsport  
  Bandy 
   Baseball und Softball  
  Bergsteigen
  Billard 
  Boule  
  Bowling  
  Bridge
  Cheerleading
  Cricket 
  Eisstocksport 
  Floorball 
  Ultimate (Flying Disc) 
  Karate   
  Kickboxing 
  Korfball  
  Lacrosse   
  Luftsport  
  Motorbootsport   
  Motorradsport   
  Muay Thai 
  Netball
  Orientierungslauf 
  Pelota  
  Polo 
  Racquetball 
  Rettungssport 
  Sambo
  Schach
  Skibergsteigen 
  Sporttauchen 
  Squash 
  Sumo 
  Tanzsport 
  Tauziehen  
   Wasserski  und Wakeboard  
  Wushu

Quellen

Siehe auch 
 Internationales Olympisches Komitee
 Liste der vom IOC anerkannten internationalen Verbände
 Liste der Wettbewerbe der olympischen Sommersportarten
 Liste der Wettbewerbe der olympischen Wintersportarten

Weblinks 
 Olympic Medal Winners Database
 
 IAT-Datenbank zu sämtlichen Resultaten in den olympischen Sportarten

Olympische Spiele
Sportarten